Mission: Impossible kan syfta på:
Mission: Impossible – TV-serie från 1966 med svenska titeln På farligt uppdrag
Mission: Impossible – TV-serie från 1988 med svenska titeln Farligt uppdrag
 Mission: Impossible – en långfilm från 1996
Mission: Impossible II
Mission: Impossible III
Mission: Impossible – Ghost Protocol
Mission: Impossible – Rogue Nation
Mission: Impossible – Fallout
Mission: Impossible – ett TV-spel till Nintendo Entertainment System baserad på TV-serien från 1988
Mission: Impossible – ett TV-spel till Nintendo 64 och Playstation baserad på filmen från 1996
Mission: Impossible - Operation Surma – ett TV-spel till Gamecube, Playstation 2, Xbox och Game Boy Advance